Preusmjeri Nacrt:LORA (projektil)